Сол — давньоримський бог Сонця.
 Сол — позначення сонячної доби на Марсі.
 Сол — чоловіче особове ім'я